Laberge est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Laberge (1871 - 1960), romancier canadien ;
 Charles Laberge (1827-1874), avocat, journaliste, militaire et homme politique canadien ;
 Claude Laberge (1938-), généticien, chercheur et professeur québécois ;
 Marie Laberge (1950 - ), dramaturgiste québécoise ;
 Stephen LaBerge (1947 - ), psychophysiologiste américain ;

Hydronyme 
 Lac Laberge, lac du Yukon dont le nom vient de Robert de La Berge (1638-1712).
 Rivière Laberge, affluent du lac Hébert, coulant au Canada dans le district de Timiskaming, au Nord-Est de l'Ontario et dans la MRC de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, en Québec.

Homonymie de patronyme